Scheuerecker ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Scheuerecker (* 1963), deutscher Autor, Künstler, Bildhauer und Imker
 Hans Scheuerecker (* 1951), deutscher Maler und Grafiker